Cyclodinus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1866. Cyclodinus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Cyclodinus